Картушине — смт, Луганська область, Ровеньківська міська рада
 Картушине — село, Луганська область, Антрацитівський район 
 Картушине — залізнична станція в смт Картушине